Karan-e Bozorg kan syfta på följande platser:

Iran 

 Karan-e Bozorg (ort i Iran), Ardabil, 
 Karī-ye Bozorg, ort, Ardabil, 

Robotskapade Iranförgreningar